Tullibardine bezeichnet
 Tullibardine (Whiskybrennerei), eine Whiskydestillerie in Schottland
 Marquess of Tullibardine, einen schottischen Adelstitel
 Tullibardine (Perth and Kinross), eine schottische Ortschaft